Хир — гора в Криму на південних відрогах Ай-Петринської яйли.
 Хир-Кая — гора в Криму.
 Хир-Алан — гора в Криму.

Див. також 
 Хирлар

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.